Die Eerste Divisie 1974/75 war die 19. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1974 und endete am 11. Mai 1975.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 36 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde zwischen den vier Staffelsieger ermittelt.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spieltagen 1–9, 11–18, 19–27 und 28–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch der schon qualifiziert, ging der Platz an den besten nicht qualifizierten Verein.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2, 3, und 5 bis 20 der letzten Saison. AVV De Volewijckers hatte sich dem FC Amsterdam aus der Eredivisie angeschlossen. Dazu kamen die Absteiger NEC Nijmegen und FC Groningen aus der Eredivisie. Heracles Almelo wurde umbenannt in SC Heracles Almelo '74 und Fortuna Vlaardingen in FC Vlaardingen '74.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger ermittelten den zweiten Aufsteiger. Die Spiele fanden zwischen dem 15. Mai und 1. Juni 1975 statt.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1974/75